Лицкевич — белорусская фамилия.

 Известные носители
 Лицкевич, Иван Дмитриевич (1946—1995) — советский и российский предприниматель и общественный деятель.
 Лицкевич, Макар Иванович (род. 2002) — белорусский футболист, полузащитник.
 Лицкевич, Татьяна Тихоновна (род. 1931) — Герой Социалистического Труда.